Гребля на байдарках и каноэ на летних Олимпийских играх 2000 в Сиднее прошла с 17 сентября по 1 октября. В соревнованиях приняли участие 330 спортсменов из 47 стран.

Медали

Общий зачёт 
(Жирным выделено самое большое количество медалей в своей категории; принимающая страна также выделена)

Медалисты

Гребля на байдарках и каноэ

Мужчины

Женщины

Гребной слалом

Мужчины

Женщины

Результаты

Гладкая вода

Женщины

Байдарка-одиночка.500м

Байдарка-двойка. 500м

Байдарка — четвёрка. 500м

Мужчины

Байдарка-одиночка.1000м

Байдарка-двойка.1000м

Байдарка-четверка.1000 м

Каноэ-одиночка.1000м

Каноэ-двойка.1000м

Байдарка-одиночка.500м

Байдарка-двойка.500м

Каноэ-одиночка.500м

Каноэ-двойка.500 м

Гребной слалом

Женщины

Каяк-одиночка

Мужчины

Каяк-одиночка

Каноэ-двойка

Ссылки 
 Результаты игр
 Официальный Олимпийский отчёт